Termin IKK ima više značenja.

 IkB kinaza, enzim
 Kankaki aerodrom (), IATA kod